Стефан Ив. Петков редактира и стопанисва „Свободен глас“ – седмичен информационен вестник, издаван във Варна през периода 1905 – 1915 г.

Биография 
Роден е в Македония, преселва се да живее във Варна.

През 1912 г. публикува дописки срещу местния банкер Иван Койнов Попов, след като губи пари в управляваното от него акционерно дружество „Бъдащност“. На 14 февруари 1914 г. статиите на редактора Стефан Петков са инкриминирани на втора инстранция в Русе, а той е признат за виновен в съзнателно нанасяне на обида чрез печата. На 26 октомври 1914 г. във вестник „Свободен глас“ е публикувано опровержение и извинения към директора на дружеството за публикуване на непроверена информация срещу него. Наложено му е наказание от един месец тъмничен затвор и петдесет лева глоба.

Външни препратки 
 Дигитални копия на Свободен глас в РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ“ – Варна

Източници 

Български печатари
Български общественици от Македония